Плотыча () — село,
Плотычанский сельский совет,
Козовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123086501. Население по переписи 2001 года составляло 586 человек .

Является административным центром Плотычанского сельского совета, в который
не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Плотыча находится на правом берегу реки Стрыпа,
выше по течению на реке сделана большая запруда (озеро Плотыча),
ниже по течению на расстоянии в 3,5 км расположено село Денисов,
на противоположном берегу — село Горбы.
Через село проходит автомобильная дорога  ().

История 
 1456 год — первое письменное упоминание с названием Велика Плотыча.
 1874 год — официальная дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа I-II ст.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания